Sant'Angelo kan syfta på:

Geografi

Italien 
 
 Sant'Angelo, en stadsdel i Rom, 
 Sant'Angelo di Brolo – en kommun i Sicilien, Messina, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,56, long 15,95), 
 Sant'Angelo in Theodice, ort, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Sant'Angelo del Pesco, kommun, Molise, Provincia di Isernia, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Lazio), Provincia di Viterbo, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,11, long 14,35), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Napoli, lat 40,70, long 13,89), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti, lat 42,25, long 14,20), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Napoli, lat 40,85, long 14,09), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,53, long 16,39), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo), 
 Sant'Angelo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,38, long 16,04), 

Robotskapade Italienförgreningar